His Son – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 His Son – film del 1911 diretto da Bert Haldane